Это список команд Unix, указанных в стандарте IEEE Std 1003.1-2008, который является частью единой спецификации UNIX (SUS). Данные команды представлены в операционных системах Unix и большинстве Unix-подобных операционных систем.

Список 

Системное администрирование
Списки программного обеспечения